Grand Prix Series 2016 – GPS 1 – pierwszy turniej mistrzostw Europy w rugby 7 mężczyzn w sezonie 2016, który odbył się w dniach 4–5 czerwca 2016 roku w Moskwie.

Informacje ogólne 
Rozegrane na stadionie Oktiabr należącym do CSKA Moskwa zawody były pierwszym turniejem sezonu 2016 i wzięło w nich udział dwanaście reprezentacji. Drużyny zostały podzielone na trzy czterozespołowe grupy rywalizujące w pierwszej fazie w ramach grup systemem kołowym, po czym nastąpiła faza pucharowa – czołowa ósemka awansowała do ćwierćfinałów, a pozostałe walczyły o Bowl. W fazie grupowej spotkania toczone były bez ewentualnej dogrywki, za zwycięstwo, remis i porażkę przysługiwały odpowiednio trzy, dwa i jeden punkt, brak punktów natomiast za nieprzystąpienie do meczu. W przypadku remisu w fazie pucharowej organizowana była dogrywka składająca się z dwóch pięciominutowych części, z uwzględnieniem reguły nagłej śmierci. Przystępujące do turnieju reprezentacje mogły liczyć maksymalnie dwunastu zawodników. Zespoły zostały rozstawione na podstawie rankingu z poprzedniego roku. W ramach przygotowań to turnieju rugby 7 na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016 Brytyjczycy wystawili dwa zespoły – Royals i Lions – zastępujące w tej edycji reprezentacje Anglii i Walii.

W transmitowanym w Internecie turnieju triumfowali reprezentanci Rosji.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Faza pucharowa

Cup + Plate

Bowl

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 

G
Zawody sportowe w Moskwie
2016 w Rosji
Rugby union w Rosji